Das Damendoppel der Wimbledon Championships 1981 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidigerinnen waren Kathy Jordan und Anne Smith. Das Finale bestritten Martina Navratilova und Pam Shriver gegen Kathy Jordan und Anne Smith, das Navrátilová und Shriver in zwei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1981